Karenga (plaats), plaats in Oeganda
 Karenga (district), district in Oeganda